Feustking ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Christian Feustking (1678–1739), deutscher Librettist von Opern und Singspielen
 Johann Heinrich Feustking (1672–1713), deutscher evangelischer Theologe